Степанська селищна рада — орган місцевого самоврядування в Сарненському районі Рівненської області. 
 Марина Степанська — український кінорежисер. 
 Степанська волость (Рівненський повіт) — адміністративно-територіальна одиниця Рівненського повіту Волинської губернії Російської імперії. Волосний центр — містечко Степань.